Даерга — село в Нанайском районе Хабаровского края. Входит в состав Найхинского сельского поселения.

География 
Село Даерга стоит на правом берегу реки Амур (на Найхинской протоке), в 2 км выше села Найхин.

Дорога к селу Даерга идёт от автотрассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре через село Найхин.

Население

Примечания

Ссылки 
 Реестр административно-территориальных единиц Хабаровского края
 Даерга в Викимапии

Населённые пункты Нанайского района
Населённые пункты на Амуре